Hasesee steht für:

 Hasesee (Bramsche), Baggersee in der Gemeinde Bramsche, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Hasesee, See im Seebachtal im Kanton Thurgau, siehe Hasensee (Uesslingen-Buch)

Siehe auch:
 Hasee
 Hassee